Топорищево — название населённых пунктов в России:
 Топорищево — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Топорищево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Топорищево — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Топорищево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Топорищево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.